Асен Георгиев:
*  (1940—2016) — болгарский актёр.
  (род. 1993) — болгарский футболист.